Blumenhagen ist der Name folgender Orte:

 Blumenhagen (Blumenholz), Ortsteil der Gemeinde Blumenholz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Blumenhagen (Edemissen), Ortsteil der Gemeinde Edemissen, Landkreis Peine, Niedersachsen
 Blumenhagen (Jatznick), Ortsteil der Gemeinde Jatznick, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Blumenhagen (Lauenau), Ortsteil der Gemeinde Lauenau, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Blumenhagen (Schwedt/Oder), Ortsteil der Stadt Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Blumenhagen ist der Name folgender Personen:
 Carl Julius Blumenhagen (1789–1870), deutscher Dichterjurist
 Wilhelm Blumenhagen (1781–1839), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Wilhelmine Anna Elisabeth Blumenhagen, auch:  Anna Wilhelmine Elise, genannt Minna, siehe Wilhelmine Sostmann

Siehe auch:
 Blumhagen